piksel (ang. pixel) – element obrazu
 Pixel – czasopismo poświęcone tematyce gier wideo
 Pixel – biurowiec w Poznaniu
 Pixel – program do edycji grafiki rastrowej

Zobacz też 
 pixel art – sposób tworzenia grafiki rastrowej
 ppi (pixels per inch) – jednostka rozdzielczości